Passaggio a Hong Kong (Passage from Hong Kong), film diretto da D. Ross Lederman (1941)
Passaggio a Hong Kong (Ferry to Hong Kong), film diretto da Lewis Gilbert (1959)